Elke Heidenreich – giornalista e conduttrice televisiva tedesca
 Herbert Heidenreich – ex calciatore tedesco
 Jerry Heidenreich – nuotatore statunitense
 Jon Heidenreich – ex wrestler ed ex giocatore di football americano statunitense